Burlat bezeichnet:

 Burlat Frères, ehemaliger französischer Automobilhersteller
 Burlat (Kirsche), eine Kirsche